Herzogswalde ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Herzogswalde (Wilsdruff), Ortsteil der Stadt Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

in Polen
 Książnik (ehemals Herzogswalde im Landkreis Mohrungen, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Miłakowo
 Nagodzice (ehemals Herzogswalde im Landkreis Glatz, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wierzbnik (ehemals Herzogswalde im Landkreis Brieg, Oberschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Opole; siehe Wierzbnik (Grodków)
 Zdanów (ehemals Herzogswalde im Landkreis Frankenstein, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Stoszowice
 Żubrów (ehemals Herzogswalde im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Sulęcin
in Tschechien
 Lesy (ehemals Herzogswald im Landkreis Bärn, Sudetenland), Ortschaft im Okres Opava, Moravskoslezský kraj

Herzogswalde ist:
 der frühere Herzogswald um Burg Surberg, Bayern